Topçam-Talsperre bezeichnet zwei Talsperren in der Türkei:
 Topçam-Talsperre (Aydın), Talsperre in der westtürkischen Provinz Aydın
 Topçam-Talsperre (Ordu), Talsperre in der nordtürkischen Provinz Ordu